Торральба-де-Арагон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос.  Занимает площадь 40.47 км². Население — 111 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски